Колгуев:
 Колгуев — остров в Северном Ледовитом океане, на юго-востоке Баренцева моря
 Колгуев — мыс на острове Анзерский, крайняя восточная точка Соловецкого архипелага